Жуа́н Кабра́л (; , , Бейра-Алта, Португалия — , , Индия) — португальский миссионер-иезуит, побывавший в XVII веке в Бутане и Тибете.

Биография 
В 16-летнем возрасте был принят в орден иезуитов. В 1624 году отплыл в Индию. В 1626 году с иезуитом Эстеваном Каселлой отправился из Кочина в Бенгалию, где они провели шесть месяцев, готовясь к путешествию через Бутан, которое в итоге привело их в Тибет.

Путешественники искали христианское государство пресвитера Иоанна, якобы существовавшее где-то в Центральной Азии, и следы христианской церкви в Китае, возникшей там со времён миссионера-епископа Алобэня, первым принёсшего туда несторианство. Согласно надписи на Несторианской стеле, он прибыл из Персии в Китай в 635 году и был удостоен аудиенции у императора Тай-цзуна.

В Тибете иезуиты основали миссию в Шигадзе — городе-резиденции Панчен-ламы, где находится монастырь Ташилунпо. Каселла прибыл в Шигадзе в ноябре 1627 года, а Кабрал — в январе 1628 года.

Хотя иезуиты были хорошо приняты и питали большие надежды на успех миссии в Шигадзе, на самом деле они лишь напрасно потеряли там несколько лет. Плохое здоровье Каселлы привело к тому, что в 1630 году он скончался в Тибете.

Будучи в Бутане, Каселла и Кабрал повстречали основателя государства Шабдрунга Нгаванга Намгьяла и провели почти 8 месяцев в монастыре Чери.

О мифической Шамбале 
Иезуиты Эстеван Каселла и Жуан Кабрал были первыми, кто на исходе средневековья сообщил европейцам о мифической стране Шамбале.

В 1628 году, пытаясь пройти из Бутана в Катай (Cathay), то есть в Китай, о котором в то время имелись довольно скудные сведения, они узнали о существовании неведомой им страны Ксембала (Xembala). Бутанский правитель сообщил им, что это очень известная страна и что она граничит с другим государством под названием Согпо. Из такого ответа Каселла заключил, что Ксембала — это и есть Катай, поскольку сообщённые ему сведения — огромные размеры Ксембалы и её соседство с владениями монголов — соответствовали тому, как Катай-Китай изображался на географических картах. После этого Каселла и Кабрал предприняли путешествие в Ксембалу, и добрались до города Шигадзе во владениях Панчен-ламы в Тибете. Путешественники, однако, довольно быстро сообразили, что попали не в Катай, а в страну, которая на европейских картах того времени именовалась Большой Татарией.

См. также 
 История европейского исследования Тибета

Литература 
 Karma Phuntsho (2013). The History of Bhutan. Random House India. pp. 224—227. ISBN 9788184003116.
 Wessels, C. (1992). Early Jesuit travellers in Central Asia: 1603—1721. Asian Educational Services. ISBN 81-206-0741-4.

Ссылки 
 Letter of First Westerner to Visit Bhutan — Tibet — Nepal (Joao Cabral, S. J., 1599—1669)

Исследователи Бутана
Иезуиты Португалии
Путешественники в Тибет
Персоналии:История Тибета
Путешественники XVII века
Путешественники Португалии
Исследователи Азии
Иезуитские миссионеры в Бутане